Chiesa della Beata Maria Vergine Madre della Divina Provvidenza – chiesa di Firenze
Chiesa di Santa Maria della Provvidenza – chiesa di Caltanissetta
Chiesa di Santa Maria della Provvidenza – chiesa di Lecce
Chiesa di Santa Maria della Provvidenza – chiesa di Napoli
Chiesa di Santa Maria della Provvidenza – chiesa di Ronciglione
Chiesa di Santa Maria della Provvidenza – chiesa di Zafferana Etnea
Chiesa di Santa Maria Madre della Provvidenza – chiesa di Roma
Chiesa di Maria Santissima della Provvidenza – chiesa di Licodia Eubea